Арабаджиев е родово име, което произхожда от турската дума arabacı (арабаджъ) или колар, майстор на коли (каруци, талиги).

Личности с такова родово име 
 Григорий Арабаджиев е светското име на Сливенски митрополит Иларион
 Владимир Арабаджиев (р. 1984) – автомобилен състезател

Български фамилни имена